Почуття жертви () — комедійно-романтична яой-манґа, написана манґакою під «Камо Набако».

Сюжет 
Складний вибір. Що продати - власну невинність або ж дорогоцінний будинок, в якому виріс і зустрів своє перше кохання? Але, бути може... все трошки інакше?

Персонажі 
 Коікі Мітсукі — працює разом з бабусею у родинному дитячому садочку, що занепадає через меншу народжуваність. Світле волосся, добрий.
 Кісей Інжуін-сан — президент компанії "Кісей", що хоче за будь-яку ціну отримати ділянку, на якій знаходиться старий дитячий садочок. Темне волосся, цинічний погляд.
 Самото — перше кохання Коікі.

Див. також 
 Loveless
 Яой
 Anata no Jinsei Hikiukemasu!
 Useless bait

Посилання 
 Манґа на сайті «AdultManga»  
 Манґа на сайті «mangafox.me»  
 Манґа на сайті «yaoichan» 

Манґа жанру яой
Аніме та манґа на ЛГБТ-тематику
Камо Набако